Banda Rhema é um grupo musical formado por Wesley Dias Benvindo, Otacílio Dias Benvindo, Homar Dias Benvindo, Kedma Dias Benvindo, Ricardo, Hamilton Cardoso e Welton Beiral.

Discografia
Celebrar		
A verdade		
Diferença		
Banda Rhema III		
Liberdade para amar		
Um toque de amor		

Bandas do Brasil